In 1917/18 werd het 23ste Voetbalkampioenschap van Hamburg-Altona gespeeld, dat georganiseerd werd door de Noord-Duitse voetbalbond. 

St. Georg en Sperber vormden een oorlogsfusie en de club werd meteen kampioen. Er werd geen Noord-Duitse eindronde gespeeld voor clubs, wel voor beste elftallen per regio.

Eindstand

Externe links
 Euroleagues
 fussball-historie

Voetbalkampioenschap van Hamburg-Altona
Duits competitievoetbal 1917/18